Le Impact Digital Media Championship est un championnat de catch inter-genre utilisé par .

Histoire 
Le 30 septembre 2021,  annonce la création du Impact Digital Media Championship et qu'un tournoi va permettre de désigner le premier champion à Bound For Glory.

Historique des règnes

Règnes combinés

Notes et références 

Championnat de catch (TNA)